Антуан Бургундский (; август  — ) — граф Ретеля в 1393—1406 годах, герцог Брабанта, герцог Лимбурга и маркграф Антверпена с 1406 года, сын герцога Бургундии Филиппа II и Маргариты III, графини Фландрии, Невера и Ретеля, брат герцога Бургундии Жана Бесстрашного. Первый герцог Брабанта из младшего Бургундского дома.

Биография 
Отец Антуана Филипп II Смелый, герцог Бургундский, передал ему графство Ретель в 1393 году, однако графство перешло к его младшему брату Филиппу в 1406 году, когда Антуан унаследовал герцогство Брабант, герцогство Лимбург и маркграфство Антверпен после смерти его двоюродной бабушки Жанны Брабантской.

В борьбе между герцогом Людовиком Орлеанским и его старшим братом Жаном Бесстрашным, герцогом Бургундским, Антуан Брабантский был на стороне Жана, но несколько раз выступал в качестве посредника. Участвовал в захвате Хэма в 1411 году, но, когда английские войска вторглись в герцогство, он захотел участвовать в боевых действиях против англичан.

Герцог Антуан Брабантский прибыл после начала битвы при Азенкуре, и отчаянно вступил в боевые действия. Он был пленён, как и многие другие, и казнен во время резни по приказу короля Англии Генриха V Завоевателя, вероятно неопознанным. Останки Антуана были погребены в храме Тервюрен недалеко от Брюсселя.

Брак и дети 
1-я жена: с 21 февраля 1402, Аррас: Жанна (ум. 12 августа 1407), дочь Валерана III, графа де Сен-Поль. Дети:
 Жан IV (11 июня 1403, Утрехт—17 апреля 1427, Брюссель), герцог Брабанта с 1415
 Филипп (25 июля 1404—4 августа 1430, Лувен), герцог Брабанта с 1427

2-я жена: официально с 27 апреля 1409, Прага; фактически 16 июля 1409, Брюссель: Елизавета фон Гёрлиц (ноябрь 1390—3 августа 1451), герцогиня Люксембурга. Дети:
 Гильом (Вильгельм) (2 июня 1410—10 июля 1410)
 NN (1412—1412)

Кроме того Антуан имел двух внебрачных детей:
 Жанна; муж: Филипп де ла Вьенн, сеньор де Момез
 Агнес (ум. после июля 1455); муж: Педро де Перальта (ум. 1491/1492), граф Сантестебана

Предки

Литература 
 
 A. Coville, «Francia: armagnacchi e borgognoni (1380—1422)», cap. XVII, vol. VI (Declino dell’impero e del papato e sviluppo degli stati nazionali) della Storia del Mondo Medievale, 1999, pp. 642–672.
 Henry Pirenne, «I Paesi Bassi», cap. XII, vol. VII (L’autunno del Medioevo e la nascita del mondo moderno) della Storia del Mondo Medievale, 1999, pp. 411–444.

Ссылки 
 

Правители Европы XV века
Герцоги Брабанта
Герцоги Люксембурга
Герцоги Лимбурга
Графы Ретеля
Бургундская ветвь династии Валуа
Деятели Столетней войны
Участники битвы при Азенкуре
Казнённые при Ланкастерах